— семейство скорпионниц. Около 10 видов. В отличие от большинства других скорпионниц являются растительноядными, характеризуются коротким рострумом.

Описание 
Биология Panorpodidae все еще недостаточно известна, несмотря на существующую информацию о некоторых видах Brachypanorpa. Летопись окаменелостей Panorpodidae довольно скудна; два экземпляра из балтийского янтаря были описаны как виды Panorpodes (Carpenter 1954). До сих пор не было предпринято никаких попыток выяснить филогению Panorpodidae. Единственное предположение о родстве внутри этой группы, которое было сделано, состоит в том, что B. carolinensis и B. jeffersoni могут быть сестринскими видами, хотя это не было явно указано в соответствующей статье Байерса (Byers , 1976). Образцы Brachypanorpa и Panorpodes использовались исключительно в качестве таксонов внешней группы в филогенетическом исследовании рода Panorpa и как представители Panorpodidae в исследовании филогении всего отряда Mecoptera.

В 2008 году было проведено первое молекулярно-генетическое исследование генов Panorpodidae (три митохондриальных и два ядерных). Результат анализа показал, что Panorpodidae оказалось либо парафилетическим, либо монофилетическим. Основываясь на этих молекулярных данных, отнесение Panorpodes colei Byers, 2005 к своему роду, вероятно, верно, несмотря на изолированное появление этого вида в западной части Северной Америки.

Распространение 
США, Япония, Корея. Один ископаемый род найден в Аргентине.

Систематика 
 ?†Austropanorpodes Petrulevičius, 2009 (1 вид) — Аргентина
 Brachypanorpa Carpenter, 1931 (5 видов) — США, Япония, Корея.
 Panorpodes MacLachlan, 1875 (7 видов) — Япония, Корея и 1 вид в США

Примечания

Литература 
 Byers G.W. 1997. Biology of Brachypanorpa (Mecoptera: Panorpodidae). Journal of the Kansas Entomological Society 70: 313—332.
 Byers G.W. 2005. Panorpodes discovered in North America (Mecoptera: Panorpodidae). Journal of the Kansas Entomological Society, 78(1): 71—74.
 Carpenter F.M. 1953. The biology of Brachypanorpa (Mecoptera) Psyche, 60 (1953), pp. 28—36.

Ссылки 
 Список видов Panorpodidae

Семейства насекомых
Скорпионницы